Мантей — фамилия. Известные носители:
 Мантей, Аксель
 Мантей, Кевин